Ян Штурса (; ,  — , ) — чешский , один из основоположников современной чешской скульптуры.

Жизнь и творчество 
Первым обратил внимание на талант Я. Штурсы его школьный учитель рисования, Ян Шимек. По его рекомендации молодой Штурса поступил в скульптурную школу в Горжице, которую и окончил в 1898 году. Учился у М. Чернила. После этой учёбы он работал в Миттельштейне и в скульптурной мастерской братьев Зейдлеров в Берлине. В 1899 Я. Штурса поступил в пражскую Академию изобразительных искусств, он учился в студии под руководством Йозефа Вацлава Мысльбека. В мастерской Мысльбека появились первые скульптуры Я. Штурсы обнажённой женской натуры. Такого рода бронзовая статуя Z lázně была выставлена скульптором в 1903 году в ректорате Академии. Окончил Академию в 1904 году. С 1908 года и до начала Первой мировой войны Штурса работал в Академии изящных искусств ассистентом Мысльбека.

Во время войны скульптор был призван в армию и первоначально служил в Йиглаве в 81-м полку, после чего был отправлен на фронт, в Галицию. После тяжёлого ранения был эвакуирован на лечение обратно в Йиглаву, где пробыл до 1916 года, когда был освобождён от воинской службы после присвоения ему звания профессора Академии изящных искусств. В Академии вначале возглавлял класс медалей, в 1919 году он стал преемником Мысльбека, в 1922 году — ректором Академии, и занимал этот пост до 1924 года.

25 апреля 1925 года скульптор выставил свою скульптуру Dar nebes a země (Дар небес и земли) в Галерее Модерн в Праге. После этого он, вернувшись в своё ателье в Академии, попытался застрелиться, и вследствие ранения скончался 2 мая. Этот поступок был вызван длительной болезнью скульптора (сифилис), и вызываемыми ею нестерпимыми болями. В память о Я. Штурсе (посмертно) ему была присуждён Гран При (Grand prix) на Всемирной выставке в Париже, а в 1926 была организована обширная ретроспективная выставка его работ в пражском Клементинуме.

Кроме женских ню начального периода (Z lázně (1903), Život uniká (1904), Puberta (1905), Melancholické děvče (1906), Я. Штурса является автором замечательных мемориальных монументов и скульптур, посвящённых памяти воинов, раненых и павших в сражениях Первой мировой войны (Pohřeb v Karpatech (1918), Raněný (1921)). Он также автор скульптурных портретов (бюстов) выдающихся деятелей чехословацкой политики, науки и культуры — Т. Масарика, Б. Немцовой, А. Йирасека, М. Швабинского, Б. Сметаны, Я. А. Коменского, Л. Яначека и других.

Избранные работы 
 Život uniká, 1904, гипс
 Puberta, 1905, бронза
 Před koupelí, 1906, мрамор
 Melancholické děvče, 1906, известняк
 Primavera, 1907, мрамор
 Eva, 1908—1909, бронза
 Koupání vlasů, 1908, мрамор
 Toileta, 1910, мрамор
 Ráno, 1910, бронза
 Sulamit Rahu, 1910—1911, бронза
 Humanita a Práce, 1911—1913, бронза
 Humanita a Práce, 1912—1913, гранит
 Humanita, 1912—1913, бронза
 Odpočívající tanečnice, 1913, бронза
 Práce, 1911—1913, бронза
 Pohřeb v Karpatech, 1918,
 Ikaros, 1919, бронза
 Raněný, 1920—1921, бронза
 Vítězství, 1921, бронза
 Podobizna Hany Kvapilové, 1918, мрамор
 Podobizna Maxe Švabinského, 1918, бронза
 Pomník Svatopluka Čecha, 1918—1924, бронза
 Podobizna Eduarda Vojana, 1919—1920, бронза
 Podobizna Boženy Němcové, 1924, бронза
 Podobizna Leoše Janáčka, 1919—1920, бронза
 Pomník Bedřicha Smetany, 1924, бронза , Литомышль

Примечания

Литература 
 Mašín Jiří, Honty Tibor — Jan Štursa, Praha, 1981
 Václav Vilém Štech — V zamlženém zrcadle, díl.I., Praha, 1969, str. 46-7, 107, 142, 144, 147, 149, 156, 186-7, 192-4, 196-7, 203, 207, 209, 232, 234, 239-40

Галерея 

Застрелившиеся в Чехии
Скульпторы модерна